Rok Masle (ur. 20 kwietnia 2004) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Ilirija Lublana. Medalista mistrzostw świata juniorów (2022 i 2023). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Masle osiągał sukcesy w rywalizacji międzynarodowej w niższych kategoriach wiekowych. W 2015 i 2016 w Ruhpolding zdobywał indywidualnie złote medale nieoficjalnych letnich mistrzostw świata dzieci (odpowiednio w kategorii do lat 12 i 13), stawał też na podium w zmaganiach drużynowych. W 2017 i 2018 w Hinterzarten zwyciężył z kolei w zawodach FIS Youth Cup. W lutym 2018 w Kranju zadebiutował w Alpen Cupie, zajmując 21. lokatę. W lutym 2019 zwyciężył w zawodach OPA Games w Kanderstegu, a w marcu tego samego roku po raz pierwszy stanął na podium zawodów Alpen Cup, zajmując 3. miejsce w Chaux-Neuve.

6 lipca 2019 w Szczyrku zadebiutował w FIS Cupie, a dzień później zdobył pierwsze punkty cyklu dzięki zajęciu 18. pozycji. 27 grudnia 2020 w Engelbergu zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 10. pozycję. Wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2021, na których w konkursie indywidualnym zajął 9. pozycję, a w drużynowym zdobył srebrny medal. W 2021 w Letnim Pucharze Kontynentalnym najwyżej klasyfikowany był na 9. miejscu. W listopadzie 2021 upadł po długim skoku na treningu i w efekcie zerwał więzadło krzyżowe przednie.

We wrześniu 2022 w pierwszym starcie po kontuzji dwukrotnie zwyciężył w zawodach Alpen Cupu w Libercu. 2 października 2022 zadebiutował w Letnim Grand Prix, zajmując 46. miejsce w zawodach w Klingenthal. 15 stycznia 2023 po raz pierwszy wystąpił w zawodach Pucharu Świata, zajmując 31. miejsce w Zakopanem. 18 lutego 2023 zdobył pierwsze punkty cyklu dzięki zajęciu 25. pozycji w Râșnovie.

Zdobywał medale mistrzostw Słowenii w zawodach drużynowych: w konkursie mężczyzn brązowy w 2020 i 2021, a w drużynie mieszanej srebrny latem 2020 oraz złoty latem 2021 i latem 2022.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Masle na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 19 marca 2023

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 5 marca 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2004